Malemba-Nkulu – miasto w Demokratycznej Republice Konga
 Malemba-Nkulu – terytorium w Demokratycznej Republice Konga